Skovperlemorsommerfugl (Argynnis adippe) er en sommerfugl i takvingefamilien. Den er vidt udbredt i Mellem- og Sydeuropa, og i Norden i Norge, Sverige og Finland op til 64. breddegrad samt mod øst gennem tempereret Asien. I Danmark findes den i Nordjyllands klitter og plantager samt i visse dele af Østdanmarks skovbryn og -lysninger, fx på Bornholm. Larven lever på violplanter.

Beskrivelse

Galleri

Kilder/Henvisninger 

 Sommerfugle i Europa og Nordafrika
 Michael Stoltze: Danske dagsommerfugle, København 1996, side 173-175.
 Skovperlemorsommerfugl på lepidoptera.dk

Perlemorsommerfugle
Danmarks dagsommerfugle